Toto je seznam obcí v departementu Vendée ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Vendée